Крис Тернер ():
 Тернер, Крис (1951) — английский футболист (защитник) и футбольный тренер.
 Тернер, Крис (1958) — английский футболист (вратарь) и футбольный тренер.
 Тернер, Крис (1960) — канадский футболист (вратарь).
 Тернер, Крис (1987) — североирландский футболист (полузащитник).